Педологія (англ. pedology, франц pédologie):
 Педологія в ґрунтознавстві (, педон — ґрунт і , логос — знання, наука) — наука про вивчення ґрунтів у природному середовищі, один з розділів ґрунтознавства.

 Педологія в педагогіці (від  — дитя і  — знання, наука) — напрям у науці, що ставило своєю метою об'єднати підходи різних наук (медицини, біології, психології, педагогіки) до розвитку дитини.